Лу́ций Ци́нций Алиме́нт (; ок. 240 год до н. э. — ок. 190 год до н. э.) — древнеримский историк.

Происходил из плебейского рода и, предположительно, приходился братом народному трибуну 204 года до н. э. Марку Цинцию. Луций был претором в 210 году до н. э., находился в войсках, действовавших против Ганнибала, был взят им в плен.

В своём сочинении, которое он писал по-гречески, он сообщал — со слов самого Ганнибала — некоторые сведения о походе Ганнибала и о потерях в его войсках. Начав летопись с основания Рима, изложил вкратце начальные события и намного подробнее происшествия своего времени. До нашего времени не дошло ни одного отрывка Алимента, переданного собственными словами автора; поэтому предположение К. Л. Блума, что он, будучи плебеем, писал в пользу плебеев, ни на чём не основано.

Цинций Алимент относил основание Рима к году, по нашему летосчислению являющемуся 729-м до н. э.; он подробно разработал предания о Ромуле и Тации и историю друга плебеев Спурия Мелия.

Ссылки на летописца 
Тит Ливий ссылался на него, приводя закон, по которому великий претор (praetor maximus) вбивал ежегодно гвоздь в стену капитолийского храма во время сентябрьских ид.

Дионисий приводил его свидетельство, рассказывая убийство Мелия, совершенно иначе, чем Т. Ливий. Последний хвалил Алимента за тщательное собрание источников. Нибур ставил его высоко, но при этом путал историка с другим Цинцием, археологом, от которого осталось несколько отрывков сочинений.

Издания 
Сохранившиеся отрывки сочинения Л. Цинция Алимента были собраны М. Герцем.

См. также 
 Фрагменты греческих историков

Примечания

Литература 
 Алиментусъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1861.

Ссылки 
  // Белкин М. В., Плахотская О. Словарь «Античные писатели». — : Изд-во «Лань», 1998.

Цинции
Историки по алфавиту
Историки Древнего Рима
Историки III века до н. э.
Историки II века до н. э.
Политики Древнего Рима